У фізиці термін мобільність вживається, як синонім терміну рухливість
 Мобільність соціальна
 Мобільність вертикальна
 Мобільність горизонтальна
 Мобільність наукових кадрів
 Мобільність політична